Pflumm ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Pflumm (* 1968), Schweizer Künstler
 Hanne Schorp-Pflumm (1921–1990), deutsche Bildhauerin

Siehe auch:
 Pflum
 Flumm
 Flum